Bakersville peut désigner :

Bakersville (Caroline du Nord)
Bakersville (Ohio)